Santa Maria da Feira peut désigner :
au Portugal :
Santa Maria da Feira, cité et municipalité située dans le district d'Aveiro et la région Nord ;
Santa Maria da Feira, paroisse civile de la municipalité de Beja, située dans le district de Beja et la région de l'Alentejo.